Ja puede referirse a:

Lingüística 
 Ḫāʾ, séptima letra del alfabeto árabe, خ, transliterada como ḫ (DIN-31635), ḵ (Hans Wehr), kh (ALA-LC) o ẖ (ISO 233)) y equivalente a la "j" en español.
 Ja o Kha, letra del alfabeto cirílico, a menudo transliterada como j o kh.

Personas 
 Ja, historietista español.
 Ja, arquitecto supervisor o superintendente de las obras en las Tumbas Reales al servicio de los faraones Amenhotep II, Tutmosis IV y Amenhotep III. Junto con su mujer Merit componen la tumba TT8, parte de cuyos restos arqueológicos se conservan en el Museo Egipcio de Turín.
 Ja Morant (nacido en 1999), baloncestista estadounidense.
 Ja Rule, rapero y actor estadounidense nacido en 1976.

Otros 
 JA, identificador de carretera de la Red Provincial de Jaén,en España. 
 Ekipo Ja, película española de 2007, dirigida por Juan Antonio Muñoz.
 Operación Ja Já, programa humorístico de televisión argentino de la década de los 60.